Sylveon (japonsky ニンフィア Nymphia) je pokémon vílího typu představeného v VI. generaci.
Vyvíjí se z Eevee, pokemona normálního typu. Mezi další evoluce Eevee patří Flareon (ohnivý typ), Jolteon (bleskový typ), Vaporeon (vodní typ), Espeon (psychický typ), Umbreon (temný typ), Glaceon (ledový typ) a Leafeon (travní typ). Eevee se v Sylveona vyvine v případě, že zná útok vílího typu a má stav Affection alespoň na úrovni 2.

Biologicky 
Sylveon je drobný savec, pokrytý krémově bílou srstí s nádechem růžové na nohou, uších a ocase. Na těle má dvě mašle - jedna na levém uchu, druhá pod krkem. Obě mašle jsou krémově bílé s narůžovělým středem. Z mašle pod krkem vychází dvě stuhy, které používá jako ruce. Stuhy jsou také krémově bílé s růžovým a modrým pruhem. Z nich je schopný vysílat uklidňující auru, kterou uklidňuje zápasy, nebo jimi „drží trenéra za ruku.“ Má čtyři krátké, tenké nohy s malými tlapkami, na nichž jsou viditelné tři prsty na každé noze. Jeho oči jsou modré s bílými panenkami. V otevřené tlamě jsou viditelné dva tesáky trčící z horního patra. Chlupatý růžový ocas je zatočen do tvaru půlměsíce. Sylveon využívá své stuhy k rozptýlení nepřátel, než zaútočí, aby se tak dostal do výhody.

V anime 
V seriálu pokémon XY&Z ve 12. díle se Serenina Eevee vyvinula v Sylveona v dvojitém zápase s Ashovým Pikachu proti vyzyvatelům Miette a Jamesovi. Dále se vyskytoval v několika dalších dílech či filmech o pokémonech, někdy i s jinými trenéry. Několikrát se objevil i v komiksech (manga) o pokémonech pod názvem Veevee.

Souboje 
Mezi jeho schopnosti patří Cute charm a Pixilate. Je odolný proti dračím, hmyzím, temným a bojovým útokům, naopak velmi slabý proti jedovým a železným útokům.

Odkazy

Reference 

Pokémon